Medyk Konin (vollständig Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego Medyk Konin) ist ein polnischer Frauenfußballverein aus der Stadt Konin in der Woiwodschaft Großpolen. Seit ihrem Aufstieg in die Ekstraliga spielt die Mannschaft immer im vorderen Tabellenbereich und erreichte acht Vizemeisterschaften, bevor sie 2014 zum ersten Mal Meister wurde. Im Pokal gewann Medyk Konin bisher acht Titel.

Bekannte Spielerinnen 
 Agnieszka Leonowicz, polnische Nationalspielerin
 Radoslawa Slawtschewa, bulgarische Nationalspielerin
 Laetitia Chapeh Yimga, kamerunische Nationalspielerin
 Agata Tarczyńska, polnische Nationalspielerin
 Sandra Žigić, kroatische Nationalspielerin

Erfolge 
 Meister: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17
 Vize-Meister: 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18
 Polnische Fußballpokalsieger der Frauen: 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17

Statistik

UEFA Women’s Champions League

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website des Vereins (polnisch)

Medyk
Sport (Konin)
Gegründet 1985
Fußballverein aus der Woiwodschaft Großpolen